

Cinema 
 Il fuggiasco (The Border Wireless) – film del 1918 diretto da William S. Hart
 Fuggiasco (Odd Man Out) – film del 1947 diretto da Carol Reed
 Il fuggiasco – film del 2003 diretto da Andrea Manni

Letteratura 
 Il fuggiasco – romanzo di Massimo Carlotto del 1995

Televisione 
 Il fuggiasco (The Fugitive) – serie televisiva statunitense degli anni 1960